Elgeyo peut désigner :
 les Elgeyo, une population du Kenya
 l'elgeyo (ou keyo), une langue kalenjin